Мухаммад II
 Мухаммад II аль-Махди (ум. 1010) — халиф Кордовы (1009 и 1010) из династии Омейядов
 Мухаммад II Аламутский (1148—1210) — низаритский-исмаилитский имам Аламутского периода
 Мухаммад II аль-Факих (1235—1302) — эмир Гранады (1273—1302)
 Мухаммед II ибн Ахмед аль-Майит (ум. 875) — эмир Ифрикии (864—875) из династии Аглабидов
  — султан Мальдив (1467—81)
  (1811—1859) — бей Туниса (1855—59)
 Ала ад-Дин Мухаммед II (1169—1220) — шах Хорезма (1200—20) См. также 
 Мехмед II (1432—1481) — османский султан (1444—1446 и 1451—1481)
 Мехмед II Герай (1532—1584) — хан Крыма (1577—1584)